Miejscowości w USA:
 Milledgeville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Baldwin
 Milledgeville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Milledgeville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Milledgeville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Chester

Okręty: USS Milledgeville